Blauwe muspapegaai
 Gebrilde muspapegaai
 Geelwangmuspapegaai
 Groene muspapegaai
 Grootsnavelmuspapegaai
 Mexicaanse muspapegaai
 Sclaters muspapegaai
 Spengels muspapegaai
 Spix' muspapegaai